L'abbaye de la Chaise-Dieu qui donna son nom à la commune :
 La Chaise-Dieu, commune française de Haute-Loire
 Chaise-Dieu-du-Theil, commune française de l'Eure formée en 1836 par la réunion des villages de Chaise-Dieu et de Theil.

Voir aussi